McPherson peut désigner :

Patronyme 

 Catriona McPherson (1965-), femme de lettres britannique, auteure de roman policier ;
 Conor McPherson (né en 1971), acteur, scénariste et réalisateur irlandais ;
 Donald McPherson (1945-2001), patineur artistique canadien ;
 Fitzroy McPherson personnage de fiction créé par Conan Doyle pour le livre La Crinière du lion ;
 Gillie Mc Pherson (1949) chanteuse irlandaise ;
 
 Graham McPherson, dit Suggs (né en 1961), chanteur anglais ;
 James B. McPherson (1828-1864), général américain ;
 James M. McPherson (né en 1936), historien américain ;
 John McPherson (1855-1934), footballeur écossais ;
 John McPherson (1868-1926), footballeur écossais ;
 Lisa McPherson (1959-1995), scientologue américaine ;
 Paige McPherson (née en 1990), taekwondoïste américaine ;
 Stephanie McPherson (née en 1988), athlète jamaïcaine.

Toponyme 
 McPherson, ville du Kansas ;

Voir aussi 
 McPherson, type de suspension de véhicule

Patronyme écossais